Horan puede referirse a:

Gente

Otros usos
Byeongja Horan o Pyongja Horan, segunda invasión manchú de Corea
Harvey v. Horan, Caso del juzgado federal estadounidense de 2001, en materia de derechos de acceso a análisis de ADN en delincuentes.
Horan International Airport, aeropuerto situado en Irlanda.
Jeongmyo Horan, primera invasión manchú de Corea. 
 Hauran o Horan es una región en el sur de Siria, alrededor del pueblo de Daraa.